Райхенбах (Рейхенбах) — фамилия и топоним немецкого происхождения.

Топонимы
 Райхенбах — город в Германии.
 Райхенбах — община в Германии, в земле Тюрингия.
 Райхенбах — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Райхенбах — община в Германии, в земле Бавария.
 Райхенбах — община в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Райхенбах — община в районе Кам (Бавария)
 Райхенбах-им-Фогтланд — город в Германии.
 Райхенбах в Совьих горах — немецкое наименование польского города Дзержонюв.

Гидронимы
 Райхенбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Райхенбах — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Райхенбах — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Райхенбах — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Райхенбах — водопад в Швейцарии

Персоналии
 Райхенбах, Генрих Готлиб Людвиг (1793—1879) — немецкий ботаник-систематик и зоолог, отец Генриха Густава Райхенбаха
 Райхенбах, Генрих Густав (1823—1889) — немецкий ботаник-систематик, птеридолог и орнитолог, сын Генриха Готлиба Людвига Райхенбаха
 Райхенбах, Иоганн Фридрих Якоб (1760—1839) — немецкий филолог и педагог, создатель первого греко-немецкого словаря
 Райхенбах, Карл фон (1788—1869) — немецкий химик, промышленник, барон, создатель теории ода
 Райхенбах, Морис (1915—1998) — французский спортсмен, самый юный чемпион мира по международным шашкам
 Райхенбах, Себастьен (род.1989) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Райхенбах, Ханс (1891—1953) — немецкий философ-позитивист.

 Другое
 Райхенбах — лунный кратер.